Рейхспфенниг () — пфенниг, служивший официальной разменной денежной единицей Германии в 1924—1948 годах, соответствовавший 1⁄100 рейхсмарки, а также служивший разменной денежной единицей оккупированных германскими войсками территорий в 1940—1945 годах и соответствовавший 1⁄100 оккупационной рейхсмарки. На территории Германии рейхспфенниг обращался наряду с введённым в обращение в 1923 году рентенпфеннингом, по отношению к которому имел обменный курс 1:1.

Рейхспфенниги Веймарской республики

Рейхспфенниги нацистской Германии (1-я серия)

Рейхспфенниги нацистской Германии (2-я серия)

Оккупационные рейхспфенниги 

В мае 1940 года были образованы Рейхскредиткассы, призванные обеспечить оккупационными деньгами население оккупированных к тому времени стран и территорий: Бельгии, Дании, Люксембурга, Норвегии, Нидерландов, Франции, затем также Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, Украины, Молдавии, а также Крыма. Для этих целей были выпущены в обращение цинковые монеты с отверстием в центре номиналом 5 и 10 рейхспфеннигов (выпуска 1940 и 1941 года) и банкноты в 50 рейхспфеннигов (банкноты печатались в Берлине). Все надписи на монетах и банкнотах выполнены на немецком языке.

Рейхспфенниги для лагерей военнопленных 
В 1940—1945 годах выпускались специальные купюры в 1, 10, 50 рейхспфеннигов для использования исключительно в лагерях военнопленных, концентрационных и пересыльных лагерях оккупированных территорий. Все купюры содержат в последней строке надпись «Главнокомандующий Вермахта». Встречаются также купюры номиналом в 1 и 10 рейхспфеннигов без даты, подписанные «комендантом лагеря», другой подписью и другим типом контрольного номера.

Рейхспфенниги платёжных средств довольствия германского Вермахта 
«Платежные средства довольствия германского Вермахта» (Behelfszahlungsmittel fur die Deutsche Wehrmacht) выпускались в 1940 и 1942 годах для военнослужащих Вермахта. снабжавшихся товарами по линии интендантских и иных армейских служб. Снабжение военнослужащих интендантскими и им подобными службами было существенно более дешёвым, так как проходило за счет трофейного имущества, захваченного на завоёванных территориях. Именно по этой причине номинал платёжных средств довольствия был в десять раз меньше их фактической стоимости, иначе говоря, 1 рейхспфенниг платёжных средств довольствия в действительности стоил 10 обычных рейхпфеннигов. Платежные средства довольствия германского Вермахта выпускались купюрами в 1, 5, 10 и 50 рейхспфеннигов и 1 и 2 рейхсмарки. Рейхспфенниги платёжных средств довольствия были односторонними и не содержали даты выпуска.

«Денацифицированные» рейхспфенниги 

После оккупации Германии силами Антигитлеровской коалиции в обращение была выпущена марка Союзного военного командования. Однако, несмотря на то, что из названия новой германской валюты была убрана одиозная приставка «рейхс-», разменная монета по прежнему называлась рейхспфеннигом. Новые монеты сохранили предыдущий дизайн за исключением одной детали: из лап орла на аверсе была убрана свастика, окружённая дубовым венком. Сокращена была и линейка номиналов: выпускались монеты номиналом только в 1, 5 и 10 рейхспфеннигов. Чеканка монет с изменённым аверсом номиналом в 1 рейхспфенниг с обозначением монетного двора Мюнхена (D) началась в 1944 году. Со штемпеля реверса изъяли свастику с дубовым венком.

В 1945 году была начата чеканка монет номиналом 1, 5 и 10 рейхспфеннигов вновь изготовленными штемпелями. Монеты были идентичны выпускавшимся в последние годы существования нацистской Германии как по составу, так и по внешнему виду (за исключением отсутствия свастики на аверсе). Монеты чеканились монетными дворами Берлина, Мюнхена, Мульденхюттена, Штутгарта и Карлсруэ.

Примечания

Источники 
 Каталог монет Германии с 1871 года по наши дни
 Кредитные билеты рейхскассы
 Платёжные средства для Вермахта (германских вооружённых сил)
 Сенилов Б. В. Эмиссии военных денежных знаков фашистской Германией// Военные деньги Второй мировой войны. Москва. Финансы и статистика. 1991

См. также 
 Рентная марка
 Рейхсмарка
 Оккупационная рейхсмарка
 Марка Союзного военного командования

Пфенниг
Деньги Веймарской республики
Деньги нацистской Германии